Kalotte steht für:

 einen Schnitt einer Kugel bzw. anderer Körper, siehe Kugelkalotte
 die halbkuppelförmige Wölbung einer Apsis, siehe Apsiskalotte
 eine Bauform für einen Lautsprecher, siehe Kalottenlautsprecher
 eine aus Metallblech getriebene Hohlform, siehe Kalottierung  
 ein Formstück am Ende von Verteilern und Kesseln, siehe Klöpperboden 
 eine Bauform eines Gewölbes, die Flachkuppel, siehe Kuppel
 das menschliche Schädeldach, siehe Schädelkalotte
 den Kopfteil eines Hutes (über der Krempe), siehe Hut
 den Norden Skandinaviens, siehe Nordkalotte
 die Darstellung eines Atoms im Modell eines Moleküls, siehe Kalottenmodell
 das obere Drittel des Tunnelausbruchs, siehe Tunnelbau
 die Schirmkappe beim Gleitschirm
 die runde Scheitelmütze, die von den Geistlichen getragen wird, der Soli Deo oder Pileolus
 eine Kopfbedeckung, siehe Calotte
 verschiedene Tümmlertauben mit Kalottenzeichnung, darunter: 
 Bialostocka Kalotte, Taubenrasse
 Französische Kalotte, Taubenrasse
 Hamburger Kalotte, Taubenrasse
 Niederländische Kalotte, Taubenrasse
 Polnische Kalotte, Taubenrasse
 Russische Kalotten, eine Gruppe mehrerer Rassen und Schläge

Siehe auch:
 Kalottisten, französische Narrengesellschaft